Василий Черненко:
 Черненко, Василий Иванович (1921—2017) — Герой Советского Союза.
 Черненко, Василий Фёдорович (1924—1943) — Герой Советского Союза.